Das HBL All-Star Game 2013 fand am Samstag, den 2. Februar 2013 in der Arena Leipzig in Leipzig vor 7.532 Zuschauern statt. Es war die 14. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die Deutsche Nationalmannschaft gewann mit 37:35 (19:18). Beste Torschützen wurden Kevin Schmidt mit 7 Treffern für die Nationalmannschaft sowie Bjarte Myrhol und Marcus Ahlm mit jeweils ebenso 7 Treffern für die HBL-Auswahl.

HBL-Auswahl & DHB-Auswahl

HBL-Auswahl 
In dieser Statistik erscheinen nur Spieler, die auch eingesetzt wurden.
 Vereine: 17 Spieler aus 9 Vereinen; 5× , 3× , 3× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

DHB-Auswahl 
 Vereine: 14 Spieler aus 9 Vereinen: 3× , 2× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

Auszeichnungen

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2013
Handballveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Leipzig
Handball (Leipzig)